Alexandru Ioan Cuza az Egyesült Román Fejedelemség uralkodója (1859–1866).

Róla elnevezett települések:
 Cuza Vodă (Botoșani megye)
 Cuza Vodă (Călărași megye)
 Cuza Vodă (Constanța megye)
 Cuza Vodă (Galați megye)